Gérard est un prénom 

Gérard ou Gerard est un nom propre.

Sens et origine du nom 
Gérard est un prénom d'origine germanique, il se compose des éléments germaniques gēr « lance » et hard « dur, fort ».

C'est aussi un des patronymes français les plus répandus.

Variantes 
Les deux variantes principales sont Girard qui n'est plus aujourd'hui qu'un patronyme, tout comme la forme normanno-picarde Guérard.

On trouve aussi en France, les formes Gerardo et Gérardo provenant de l'espagnol, du portugais ou de l'italien, Gerhard issu de l'allemand et  ou  issu de l'anglais.

Au féminin, on trouve les formes Gérarde, Gérardine et Gérardina, ainsi que Gerarda ou Gérarda issues de l'espagnol ou de l'italien, « Géraldine » étant plus le féminin de « Gérald », cela dit variante voire doublet (régional et phonétique ?) de « Gérard » avec un « r »...

Variantes en langues étrangères 
 catalan : Gerard
 allemand : Gerhard ; diminutif : Gerke ; Gero ;
 anglais : Gerard
 colombien : Giraldo
 espagnol : Gerardo
 hongrois : Gellért
 italien : Gerardo, Gherardo
 néerlandais : Gerard, Gerrit, Gert, Gerd
 normanno-picard 
 occitan : Guiral
 poitevin : Jhirard
 polonais : Gerard
 russe : Жерар
 suédois : Gerhard
 irlandais : Geroid

Variantes patronymiques 
 Girardeau, Girardot (petit Girard) 
 Gérardin, Girardin
 Girard
 Guérard, Guérart, Grard
 Giraudon
 Gérauton
 Géraud
 Géraudel
 Giraudat
 Giraudet, petit Giraud

Saints chrétiens 
  recense les différents saints chrétiens nommés Gérard.

Religieux 
 Gérard, évêque d'Évreux de 988 environ à 1006 environ.
 Gérard (mort en 1108), archevêque d'York.
 Gérard, cardinal du .
 Gérard, évêque de Sisteron de 1362 à 1369.
 Frère Gérard, ou Gérard l'Hospitalier ~1047-1120, fondateur de la congrégation des Hospitaliers de Saint-Jean, futur ordre de Saint-Jean de Jérusalem

Noblesse 
 Gérard, (?-841), comte d'Auvergne.
 Gérard, (), comte de Bourges.
  (plusieurs personnalités).
 Gérard II de Paris, ().

Prénom

Pseudonyme 

 Charles Gérard, (1926-2019), acteur et réalisateur français d'origine arménienne ;
 Frédéric Gérard (vers 1932-2022), chanteur français et animateur de radio  ;
 Gerard (1979-), Gerard López Segú, footballeur espagnol.

Patronyme

A-D 
  ;
 Albert Gérard (1861-1943), homme politique français ;
 Alexandre Gérard (1780-1832), naturaliste français ;
 Alexandre Léon Sébastien Gérard (1817-1896), homme politique français ;
 Adolphe Gérard (1844-1900), restaurateur français ;
 Adolphe Gérard (1906-1987), homme politique belge ;
 André-Marie Gerard (1918-1989), écrivain et journaliste français ;
 André Gérard (1911-1994), joueur et entraîneur de football ;
 Antoine Gérard (1995-), coureur français du combiné nordique ;
 Antoine-François Gérard (1760-1843), sculpteur français ;
 Arnaud Gérard (1984-), cycliste professionnel français ;
 Augustin Gérard (1857-1926), général lors de la Première Guerre mondiale ;
 Balthazar Gérard (~1557-1584), meurtrier de Guillaume  d'Orange-Nassau ;
  ;
 Brian Gerard James (1969-), lutteur professionnel ;
 Célestin Gérard (1821-1885), inventeur et industriel français ;
 Christopher Gérard (1962-), écrivain, romancier et critique littéraire belge de langue française ;
 Conrad Alexandre Gérard (1729-1790), diplomate français ;
 Danyel Gérard (1939-), chanteur français ;
 David Gérard (1977-), joueur français de rugby à XV ;

E-J 
 Edmond Gérard (1861-1918), homme politique français ;
 Ernest Gérard (1863-1935), professeur de pharmacie ;
 Étienne Maurice Gérard (1773-1852), général français du Premier Empire, ministre de Louis-Philippe, maréchal de France ;
 Félicie Gérard (1974-), femme politique française ;
  ;
 François Joseph Gérard (1772-1832), général français du Premier Empire ;
 Frédéric Gérard (1806-1857), botaniste français ; 
 Gaston Gérard (1878-1969), homme politique français ;
 Georges Marie Gérard (1874-19?), général de brigade français ;
 Henri Gérard (1818-1903), homme politique français ;
 Henry Gérard (1860-1925), peintre français ;
 Henri-Philippe Gérard (1760-1848), musicien belge ;
 Henry Gérard (1860-1925), peintre français
 Jean Alfred Gérard-Séguin (1805-1875), peintre et illustrateur français ;
 Jean Ignace Isidore Gérard (1803-1847), caricaturiste, illustrateur et lithographe français ;
 James W. Gerard (1867-1951), juriste, diplomate et juge américain ;
 Jean-Baptiste Gérard (1735-1815), homme politique français ;
 Jean-Baptiste Gérard (1791-1875), homme politique français ;
 Jenny Gérard (1933-2020), productrice et directrice artistique française ;
 Jo Gérard (1920-2006), historien belge ;
 Jules Gérard (1817-1864), officier militaire français ;
 Léon-Clément Gérard (1810-1876), curé et poète originaire de Cogne (Vallée d'Aoste) ;

L-Y 
 Lucy Gérard dite Lucy Mareil (1872-1941), actrice française ;
 Marguerite Gérard (1767-1837), artiste peintre française ;
  ;
 Max Gérard (1925-2017), écrivain et réalisateur français ;
 Michel Gérard dit « le père Gérard » (1737-1815) député du tiers état ;
 Michel Gérard (1933-), réalisateur et scénariste français ;
 Patrick Gérard (1961-), mathématicien français ;
 Patrick Gérard (1957-), universitaire français spécialiste de droit public ;
 Paul Charles Camille Gérard (1877-1964), général de division aérienne ;
 Pierre Gérard (1915-1989), homme politique français ;
 Raphaël Gérard (1968-), homme politique français ;
  ;
 Robert Gérard (1920-2010), footballeur international belge ;
 Roch Gérard (1972-), joueur et entraîneur belge de football ;
 Rosemonde Gérard (1871-1953), poétesse française ;
 Thea Gerard (1938-1987), artiste néerlandaise ;
 Yves Gérard (1932-2020), musicologue français ;
 Yvonne Gérard (1912-1992), illustratrice belge.

Musique 
 Gerard, groupe de rock progressif

Toponymie 

 Gérard, hameau de la commune de Montreuil-sous-Pérouse en Ille-et-Vilaine ;
 , localités.

Personnages de fiction et œuvre d'art 
 Un sketch de Coluche est intitulé Tel père, tel fils (Gérard).

Récompenses 
 Gérard du cinéma, parodie de récompense de cinéma français
 Gérard de la télévision, parodie de récompense pour la télévision française
 Gérard de la politique, parodie de récompense pour les femmes et hommes politiques français.

Notes et références

Articles connexes 
 Liste des noms de famille les plus courants en France
 Étymologie des patronymes français

Voir aussi 
 
 Nahal Gerar,  principal affluent de la rivière Bésor.

Homonymie de prénom
Patronyme français
Prénom français
Prénom masculin
Homonymie d'hydronyme